«Я буду жить» — песня, написанная российской певицей МакSим. Композиция была издана, как восьмой и финальный официальный сингл, с её четвёртого альбома «Другая реальность». Премьера песни состоялась 26 мая 2013 года на Love Radio. 31 октября 2013 года был выпущен клип. Релиз на радио состоялся 25 ноября, через систему Tophit.

Предыстория и релиз 
Изначально работа задумывалась не в качестве коммерческого сингла в привычном его понимании, а как социальный проект, главная цель которого — обратить внимание общественности на людей с ограниченными возможностями. Несмотря на сложную проблематику затрагиваемой певицей темы, песню и клип «Я буду жить» выгодно отличает главное качество, присущее всему творчеству МакSим — стремление к новому и желание всегда идти вперед, преодолевая любые трудности. Энергия развития, ставшая основным творческим мотивом для самой МакSим, в полной мере нашла своё воплощение в проекте «Я буду жить».

Слова и музыку песни МакSим написала самостоятельно.

Я хотела, чтобы песня «Я буду жить» получилась максимально позитивной. Мне кажется, в нашей стране многие люди чувствуют себя одинокими в силу множества навязанных стереотипов и комплексов. Очень часто внутренние рамки, которыми мы ограждаем самих себя от мира, мешают нам сделать что-то важное, простое и доброе для других. Участие в судьбе другого человека, стремление выйти за рамки привычного — это путь, чтобы открыть много нового в самом себе, а иногда и вовсе узнать себя заново.

Премьера песни состоялась 26 мая 2013 года на Love Radio. Релиз на радио состоялся 25 ноября, через систему Tophit.

Видеоклип 

Съёмки клипа проходили летом в Москве и Дзержинске.

«Я буду жить» — это, прежде всего, настоящие истории, рассказанные настоящими людьми и именно так, как они сами сочли нужным их рассказать. Главных героев зовут Алёна, Алексей, Дарья и Андрей. Каждый из них находится в инвалидном кресле, в котором они оказались в силу разных обстоятельств. Но главным объединяющим фактором для этих людей стало вовсе не их положение, а стимул жить дальше.

«Я буду жить» — это гимн самой жизни, которая временами сложна и непредсказуема. В ней есть место невзгодам и огорчениям, трагедиям и трудностям, но в то же время, жизнь обязательно наполнена яркими эмоциями, моментами счастья, любовью, радостью — главное это заметить. Героями нового клипа МакSим стали молодые инвалиды. В документальной истории показано, как эти замечательные ребята умеют жить, стремиться, добиваться, дышать полной грудью и быть счастливыми. Режиссёр видео — Эльдар Асанов.

«Я буду жить» — это социальный проект про людей с ограниченными возможностями, мы не хотели снимать глянцевую картинку, а решили показать реальные истории жизни, почти документальный фильм. Для съёмок клипа мы пригласили несколько человек и на усмотрение режиссёра будет сделан монтаж и выбор героев.

31 октября 2013 года был выпущен клип. По состоянию на январь 2018 года, видео на официальном канале певицы на YouTube набрало более 2,7 млн просмотров.

Список композиций 
 Радиосингл

Реакция критики 
Наталья Югринова из Colta.ru написала, что «в песнях «Ты говоришь» и «Я буду жить» МакSим как будто примеряет на себя интонации старшей коллеги [Земфиры]».

Алексей Мажаев из Intermedia посчитал, что баллады «Это же я», «Так просто» и «Я буду жить» возвращают поклонникам откровенную и трогательную МакSим, но на новом уровне.

На сайте проекта МирМэджи песню «Я буду жить» отметили, как «единственную песню из всего альбома, которая сможет зацепить массы, всё остальное — материал на любителя».

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни МакSим
Поп-баллады